Actuele geografische namen:
Brandenburg (deelstaat), een deelstaat in de Bondsrepubliek Duitsland
Brandenburg an der Havel, een stadsdistrict in de gelijknamige deelstaat, met
de burcht Brandenburg
de gevangenis Brandenburg in het Stadtdeel Görden
Brandenburg (Kentucky), een stad in Kentucky
Brandenbourg, Duits : Brandenburg, een plaatsje in Luxemburg
Brandenburg (Aken), een plaats in de Duitse gemeente Aken op de grens met België

Historische geografische namen:
Bisdom Brandenburg, 948-1544
Mark Brandenburg, het historische markgraafschap en keurvorstendom, 12e eeuw tot 1701 (formeel tot 1806)
Brandenburg-Pruisen, de eenheidsstaat van Brandenburg en Pruisen van 1618 tot 1701
Brandenburg (provincie), een vroegere Pruisische provincie (1815-1946; vanaf 1939 onder de naam Mark Brandenburg)
'Brandenburg (Frisches Haff)' in het toenmalig district Heiligenbeil in Oost-Pruisen, nu Oesjakovo in Kaliningrad (Rusland) 

Personen:
Jaap Brandenburg, communistisch verzetsman
Brandenburg (begraafplaats), een begraafplaats in Bilthoven
Andere betekenissen:
Brandenburg (schip), een fregat van de Duitse Marine
Friedrich Wilhelm von Brandenburg, minister-president van Pruisen
Hansa-Brandenburg, vliegtuigfabrikant